Buchauer Bach ist ein Gewässername:

 Buchauer Bach (Fichtenohe), rechter Zufluss der Fichtenohe in Buchau, Stadt Pegnitz, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Buchauer Bach (Großer Billbach), linker Zufluss und danach kurz Abschnittsname des Großen Billbachs (zur Enns) bis zum Wirtshaus Fischerhütte, Marktgemeinde Sankt Gallen, Bezirk Liezen, Steiermark